Сан-Тирсо-де-Абрес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 31,41 км². Население — 590 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente. San Tirso de Abres

Муниципалитеты Астурии